Pieter Brueghel el Vell (c.1525-1569), el pintor més famós de la família, que també va signar quadres com a 'Bruegel' (sense la hac).
 Pieter Brueghel el Jove (1564-1638), també pintor, fill de l'anterior.